Ginza bezeichnet:

 das Stadtviertel Ginza in Tokio
 das „Heilige Buch“ der Mandäer, siehe Sidra Rabba

Siehe auch:
 Ginza-Linie, eine U-Bahn-Linie der Tōkyō Metro